Lubombo steht für:

 Lubombo, Region in Eswatini
 Lebomboberge, Gebirgszug im südlichen Afrika
 Lubombo, ursprünglicher Name der Stadt Mazabuka in Sambia